Tritus steht für folgende Kirchentonarten:

 Tritus authenticus, siehe Lydischer Modus
 Tritus plagalis, siehe Hypolydischer Modus

Siehe auch:
 Tritonus (Begriffsklärung)